Кондуи́т ( «поведение»):
 Кондуит (кондуитный журнал, штрафной журнал) — журнал, в который заносились проступки учащихся. Впервые кондуиты были введены в середине XIX века в Германии по предложению И. Ф. Гербарта. Применялись также в Российской империи в гимназиях, духовных учебных заведениях и кадетских корпусах.
 Кондуит — в банковском деле необнародованные связи с банком, трестом при распространении «горячих» выпусков их ценных бумаг на бирже.
 Кондуит — место прокладки проводов цепи управления и силовых кабелей (кабель-канал).
 Кондуит — сосудистый протез
 «Кондуит и Швамбрания» — повесть Льва Кассиля (1930).
 «The Conduit HD» — 3D-шутер от компании High Voltage Software
 Кондуит — операция на кишечнике по созданию искусственно сформированного мочевого пузыря.

В кинематографе 
 «Кондуит» — советский кинофильм 1935 года.
 «Страницы кондуита» — советский фильм 1981 года.